Аржелагер ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 12,56 км². Население — 425 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Argelaguer
 Información Instituto Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны